M-klass kan avse:

Militärt
 M-klass – en klass fregatter i Kungliga Nederländska Flottan, se Karel Doorman-klass fregatt i Kungliga Nederländska Flottan
 M-klass (tysk minsveparklass) – en klass av minsvepare i tyska Kriegsmarine i andra världskriget
 M-klass (nederländsk minsveparklass) – en klass av minsvepare i Kungliga Nederländska Flottan byggda efter första världskriget
 M-klass (jagare) –  byggda 1913–1916 för Royal Navy och tjänstgjorde i första världskriget
 L- och M-klass – åtta jagare som började med bokstaven M i Royal Navy, sjösatta 1939–1942 och tjänstgjorde i andra världskriget
 M-klass (brittisk ubåtsklass) en brittisk ubåtsklass
 M-klass (amerikansk ubåtsklass) – en amerikansk ubåtsklass
 M-klass (kryssare) –  en planerad tysk lätt kryssarklass

Transport
 Mercedes-Benz M-klass – bilmodell

Astronomi
 M-klass – en klassifikation av stjärnor, se Spektraltyp